The Football League 1898–99 var den 11. sæson af The Football League og dermed også det 11. engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af Aston Villa, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for fjerde gang – de tre første gange var i 1893-94, 1895-96 og 1896-97.

Resultater

First Division 
Liverpool kunne med en sejr på udebane over Aston Villa i sidste spillerunde sikre sig ligatitlen for første gang, men kampen i Birmingham endte med en 5-0-hjemmesejr, og så endte mesterskabet for fjerde gang hos Aston Villa.

Second Division 

Sæsonen 1898-99 var den syvende i Second Division, og siden den foregående sæson havde ligaen optaget fire nye hold:
 Barnsley FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 2 i Midland League og nr. 3 i Yorkshire League.
 Burslem Port Vale FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 5 i Midland League, og som dermed vendte tilbage til The Football League efter to sæsoners fravær.
 Glossop North End AFC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 9 i Midland League.
 New Brighton Tower FC, som i sæsonen 1897-98 var blevet nr. 1 i Lancashire League.

To hold blev stemt ud af eller stillede ikke op til genvalg til Second Division:
 Blackpool FC, der blev optaget i Lancashire League, hvor klubben tidligere havde spillet i perioden 1889-95.
 Darwen FC, der blev optaget i Lancashire League.
Det betød, at der skulle optages to nye hold i divisionen, og valget faldt på følgende hold:
 Chesterfield FC, som i sæsonen 1898-99 var blevet nr. 4 i Midland League.
 Middlesbrough FC, som i sæsonen 1898-99 var blevet nr. 3 i Northern League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1898-99 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899